Niels-Kristian Iversen – duński żużlowiec
 Odd Iversen – norweski piłkarz, ojciec Steffena
 Steffen Iversen – norweski piłkarz, syn Odda